Christian Kortholt ist der Name folgender Personen:

* Christian Kortholt der Ältere (1633–1694), deutscher evangelischer Theologe
 Christian Kortholt der Jüngere (1709–1751), deutscher evangelischer Theologe